Le Grand Prix moto de République tchèque 2013 est la onzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2013. 

La compétition s'est déroulée du 23 au  sur le Circuit de Masaryk. 

C'est la  du Grand Prix moto de République tchèque.

Résultats MotoGP

Résultats Moto2

Résultats Moto3 

Grand Prix moto de Tchéquie
Sport en Tchéquie en 2013
Vitesse moto en 2013
Sport en août 2013